Хоробровская мини-гидроэлектроста́нция (Хоробровская ГЭС, Хоробровская МГЭС) — малая гидроэлектростанция на реке Нерль-Волжская Переславского района Ярославской области у деревни Хороброво Андриановского сельского округа.

История 
Хоробровскую ГЭС начали строить в 2002 году около места, где до 1950-х годов действовала сельская Нерли-Волжская ГЭС мощностью 40 кВт, а до неё — плотина с мельницей. Начала работу в 2003 году. В 2019 году продана ПАО «РусГидро» частному лицу.

Общие сведения 
Конструктивно является ГЭС руслового типа. Используется как полигон для испытания новых типов затворов и турбин для малых ГЭС.

Примечания

Ссылки 
 ГЭС для сельской глубинки // Российская газета
 В Переславском районе проинспектировали Хоробровскую ГЭС. Городской телеканал. 23.03.2008.

Гидроэлектростанции России
Электростанции Ярославской области
Здания и сооружения, построенные в 2003 году
Нерль (приток Волги)
Переславский район